Арсе́ній І́горович Жураве́ль ( , Кривий Ріг) — український співак, автор пісень та викладач вокалу. Чвертьфіналіст дев'ятого сезону талант-шоу «Голос країни».

Біографія

Ранні роки 
Арсеній Журавель народився 13 листопада 2000 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. З дитинства займався у зразковому колективі Арт-студія «Дитячий світ».

Навчання 
Навчався у Криворізькій загальноосвітній спеціалізованій школі I—III ступенів № 4. З відзнакою закінчив Криворізьку міську музичну школа № 3 по класу фортепіано. У 2016 році вступив у Криворізький обласний музичний коледж за спеціальністю «Хорове диригування». У 2020 році закінчив музичний коледж з червоним дипломом. У цьому ж році вступив в Одеську національну музичну академію імені А. В. Нежданової за спеціальністю «Хорове диригування».

Робота 
У 2017—2019 роках працював викладачем вокалу в навчально-виховному комплексі «КСШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов — ДНЗ».

Протягом 2019—2020 років працював керівником естрадного хору при Криворізькому обласному музичному коледжі.

Телепроєкти 
У 2007 році став учасником Всеукраїнського дитячого телевізійного вокально-хореографічного конкурсу «Крок до зірок» та отримав премію 3-го Президента України Віктора Ющенка «Зірка України. Юний талант року».

У 2013 році брав участь у талант-шоу «Україна має талант» (5 сезон) та отримав три «так» від суддів. Пройшов у півфінал, де виконав пісню «Can You Feel the Love Tonight» Елтона Джона.

У 2019 році Арсеній виконав пісню «Take On Me» гурту a-ha на сліпих прослуховуваннях у п'ятому випуску дев'ятого сезону «Голос країни». Повернув до себе крісла всіх чотирьох суддів, обрав команду Потапа. У боях разом з Наталею Корніленко виконав пісню «Спи собі сама» гурту «Скрябін» та перейшов у наступний тур. У нокаутах заспівав «Lady in Red» Кріса де Бурга. Потрапив у чвертьфінал, де виконав пісню «Полюбэ» українського гурту MOZGI. Вийшов із чвертьфіналу, поступившись місцем Вікторії Ягич та Карині Арсентьєвій.

Творча кар'єра 
У 2019 році випустив свою першу пісню під назвою «Піджак» у співавторстві з Тихоном Левченко.

Наразі працює над створенням сольного альбому.

Примітки

Посилання 

 Арсений Журавель «Україна має талант-5». Кастинг в Днепропетровске
 Арсений Журавель — поет песню Элтона Джона — «Україна має талант-5» — Четвертый прямой эфир
 Арсений Журавель — «Take On Me» — выбор вслепую — Голос страны 9 сезон
 Арсений Журавель vs. Наталья Корниленко — «Спи собі сама» — бои — Голос страны 9 сезон
 Арсений Журавель — «Lady In Red» — нокауты — Голос страны 9 сезон
 Арсений Журавель — «Полюбэ» — четвертьфинал — Голос страны 9 сезон
 Шевченко, Неля. Участник «Голосу країни» шумно отпраздновал День города в Кривом Роге . 34 телеканал.

Українські співаки
Українські музиканти
Учасники проєкту «Голос країни»